Willem G. van Maanen - journalist en schrijver
Willem van Maanen (hoogleraar) - hoogleraar Engelse taal- en letterkunde